Bouwkundige Studiekring
Brussels Seniorenkonvent